Als rheinisch-bergisch werden bezeichnet: 

 ein Kreis in Nordrhein-Westfalen sowie (abnehmend) ein Teil seiner nördlichen Umgebung, siehe Rheinisch-Bergischer Kreis
 die Rheinisch-Bergische Eisenbahn-Gesellschaft mbH in Mettmann
 der Rheinisch-Bergische Kalender

Siehe auch: Rheinisch und Bergisch